Jméno Rickon Stark označuje více osob:
 Rickon Stark – postava z knižní ságy Píseň ledu a ohně od spisovatele George R. R. Martina.
 Rod Starků – postava ze seriálu Hra o trůny od HBO.